Старобин:

 Старобин — городской посёлок в Белоруссии.
 Старобин, Дэвид (род. 1951) — американский гитарист, педагог, исполнитель.